Zoltán Kovács peut désigner :
 Zoltán Kovács, kayakiste hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1954), joueur et entraîneur de football croato-hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1973), footballeur hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1984), footballeur hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1986), footballeur hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1977), haltérophile hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1957), homme politique hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1969), homme politique hongrois ;
 Zoltán Kovács (né en 1964), tireur sportif hongrois.